Александр Владимирович Воронель (30 сентября 1931, Ленинград) — российский и израильский учёный, доктор физико-математических наук. Профессор. Отказник. Писатель, публицист.

Биография 
Сын Владимира Савельевича Полякова, погибшего на Ленинградском фронте в 1942 г. Носил фамилию отчима — Владимира Моисеевича Воронеля.

В 1946 году в возрасте 14 лет в Челябинске был арестован за составление и распространение листовок. Полгода отбывал срок в колонии для несовершеннолетних в посёлке Атлян Челябинской области, потом срок был заменён на условный.

В 1954 году окончил с отличием физический факультет Харьковского университета. В 1954—1955 преподаватель физики Саранского педагогического института.

С 1955 по 1973 годы  работал в ВНИИФТРИ в Менделеево Московской области. Изучал термодинамику фазовых переходов, обнаружил, что изохорная теплоемкость аргона становится бесконечной в критической точке жидкость — газ, эти работы получили мировое признание. 

В 1962 году защитил кандидатскую диссертацию «Исследование формы критической изотермы чистого вещества вблизи критической точки».

С 1962 по 1969 годы - заведующий лабораторией.

Доктор физико-математических наук (1966, тема диссертации «Изучение особенности термодинамических величин в критической точке жидкость-пар чистого вещества»).

По совместительству — старший научный сотрудник в Объединённом Институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне (1964—1966) и профессор МФТИ (1968—1970).

Публикации в ЖЭТФ (Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики).

Включился в репатриацию евреев из СССР 1970-х годов. В 1972 году получил отказ на выезд в Израиль, был уволен с работы, находился в социальной изоляции. 

В 1972—1974 годах — основатель и редактор самиздатского журнала «Евреи в СССР». Чтобы избежать преследований за «тунеядство», был оформлен секретарём Михаила Александровича Леонтовича.

Эмигрировал из СССР 27 декабря 1974 года, прибыл в Израиль 30 декабря.

Профессор Тель-Авивского университета.

С 1990 года — редактор популярного русскоязычного литературного журнала «22».

Семья 
Жена — драматург Нина Воронель, сын Владимир.

Сочинения 
 Трепет иудейских забот, 1976 [первое из изданий, опубликованное без ведома автора, вышло с ошибкой в названии]
 И вместе, и врозь. Минск, 2003

Примечания

Ссылки 
 Александр Владимирович Воронель
 
 
 http://library.khpg.org/files/docs/1397631322.pdf

Персоналии по алфавиту
Математики СССР
Математики России
Выпускники Харьковского университета
Советские диссиденты
Редакторы Израиля
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Родившиеся в 1931 году
Персоналии:Сионизм в СССР
Доктора физико-математических наук
Русские эмигранты третьей волны в Израиле